Фун Хакъон или Фэн Кэань (; 18 сентября 1950 года, Чжуншань, пров. Гуандун — 2 марта 2016 года, Коулун, Гонконг, КНР), также Фун Юнь или Фун Кинь — гонконгский и китайский актёр, режиссёр, каскадер и постановщик боевых сцен.

Биография и карьера 
Родился 18 сентября 1950 года в городе Чжуншань южнокитайской провинции Гуандун. Сын кантонскоязычного режиссёра и характерного актёра  и актрисы и певицы Чён Сютъин, большинство родных и приёмных детей которых также связали свою жизнь с кино, включая сценариста и продюсера Фун Катлуна и двух из  — актрис  и Фун Поупоу.

Как и другие дети Фэн Фэна, активно снимался с детства; первая его роль, известная крупным кинобазам — Сань Мао в фильме Great Chums (1956). С конца 1960-х годов, подобно другим гонконгским киноактёрам, перенёс основной упор с костюмных драм на уся, а потом на «кунфу-фильмы», где ввиду характерной внешности играл преимущественно отрицательных персонажей. Сотрудничал с такими известными режиссёрами, как Пао Сюэле, Чжан Чэ, Лю Цзялян. Со второй половины 1970-х годов активно снимался в «кунфу-фильмах», а также отвечал во многих из них за хореографию боевых сцен. Много взаимодействовал с такими звездами жанра, как Куань Такхин, Джеки Чан и Саммо Хун. По признанию последнего, несмотря на минимальную разницу в возрасте, Фун Хакъон всегда воспринимался им как своего рода крёстный отец, и именно он «благословил» Саммо Хуна на его режиссёрский дебют в фильме «Монах с железным кулаком» и предложил идею фильма.

Был активно занят в кинематографе вплоть до настоящего времени, снимался и ставил боевые сцены в «Легендарных амазонках» (2011), был занят в фильмах «Ип Ман 2» и «Ип Ман — рождение легенды» (2010), «Жетонах ярости» (2013), «Однажды в Шанхае» (2014) и других.

На последнем году жизни страдал от рака пищевода. Умер в Гонконге утром 2 марта 2016 года.

Частичная фильмография 
За свою карьеру Фун Хакъон снялся почти в двух сотнях фильмах Гонконга, Тайваня и КНР и снял несколько картин сам в качестве режиссёра. Помимо этого, на его счету около полусотни работ в качестве постановщика боевых сцен в сотрудничестве с рядом режиссёров, включая Джона Ву, Джеки Чана, Фрэнки Чана, Цуй Харка и других.

Фильмы 1950—1960-х годов

Фильмы 1970—1974-х годов

Фильмы 1975—1979-х годов

Фильмы 1980-х годов

Фильмы 1990—2000-х годов 

Расшифровка технического участия в съёмках: Р — режиссёр или ассистент режиссёра, ПБСТ — постановщик или ассистент постановщика боевых сцен или трюков.

Номинации и награды 
Гонконгская кинопремия в категории «Лучшая хореография боевых сцен»
 1983 — номинация за фильм «Лорд дракон» (1982), совместно с Джеки Чаном и 
Без подтверждения на сайте кинопремии или c подтверждением, но без расшифровки списка награждённых:
 1984 — номинация за фильм «Зу: Воины с волшебной горы» (1983), совместно с Кори Юнем, Юань Бяо и Ман Хоем
 1986 — приз за фильм «Полицейская история» (1985), совместно с Бенни Лаем, Крисом Ли, Полом Воном, Дэнни Чоу и Джеки Чаном)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фун Хакъон на сайте HK Cinemagic
 
 
 

Рецензии на фильмы с оценкой его творчества
  

Умершие от рака пищевода
Киноактёры Гонконга